Gewone grashalmdansvlieg
 Oostelijke grashalmdansvlieg